2 gminy:
 Immenstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Immenstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland